Název Dněpr () může znamenat

 Dněpr — řeka na Ukrajině
 Dněpr (raketa) — rusko-ukrajinská nosná raketa
 Dněpr (motocykl) — ukrajinský výrobce motocyklů KMZ ()
 FK Dněpr — fotbalový klub v Dnipru
 Dnipro — ukrajinské město, do roku 2016 Dněpropetrovsk